George S. Morison (1842-1903), ingénieur civil américain ;
 Matthew Morison (1987-), snowboardeur canadien ;
 Patricia Morison (1915-2018), chanteuse et actrice américaine ;
 Pierre Morison (1927-2009), homme politique français ;
 Robert Morison (1620-1683), botaniste écossais ;
 Rosa Morison (1841-1912), pédagogue britannique ;
 Rona Morison (1991-), actrice écossaise ;
 Samuel Eliot Morison (1887–1976), historien américain ;
 Stanley Morison (1889-1967), typographe britannique ;
 Steve Morison (1983-), joueur gallois de football.

Homonymie de patronyme